Dujković ist der Familienname folgender Personen:

 Ratko Dujković (* 1983), bosnischer Fußballtorhüter
 Ratomir Dujković (* 1946), serbischer Fußballtorhüter und -trainer